Galerij (belegering), een tunnel gegraven door belegeraars onder de verdedigingswerken van bijvoorbeeld een belegerde stad om het met een mijn op te blazen
 Galerij (bouw), een overdekte, halfopen gang aan de buitenzijde van een gebouw
 Winkelpassage (of winkelgalerij), een overdekte gang of straat als klein winkelcentrum
 Galerij (steenkoolmijn), een mijngang die geheel of gedeeltelijk in een kolenlaag wordt aangelegd
 Galerij (rang), een tribune of rang in een kerk, theater of bioscoop
 Galerie, een zaak waar kunstwerken verkocht worden en kleine tentoonstellingen plaatsvinden